Глє́бов — російське прізвище (жіноча форма — Глєбова). Відомі носії:
 Глєбов Андрій Савич (1770—1854) — уродженець Чернігівщини, генерал-майор Російської імператорської армії.
 Глєбов Гліб Павлович (1899—1967) — радянський, білоруський актор театру і кіно. Народний артист СРСР (1948).
 Глєбов Дмитро Євгенович (1898—1981) — радянський військовий діяч, генерал-майор артилерії.
 Глєбов Іван Федорович (1707—1774) — російський державний діяч, представник окупаційної адміністрації Московії на Гетьманщині.
 Глєбов Ігор Юрійович (1971—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Глєбов Ілля (нар. 1987) — естонський фігурист, що виступає у парному спортивному фігурному катанні в парі з Марією Сергєєвою.
 Глєбов Леонід Іванович (1913—1943) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.
 Глєбов Петро Петрович (1915—2000) — російський радянський актор театру і кіно. Народний артист СРСР.
 Досифей (Глєбов) — православний єпископ Ростовський і Ярославський (1711—1718).

Див. також 
 Глібов

Російські прізвища